Левкокорина () — род травянистых растений подсемейства  семейства .

Все виды рода произрастают на западе Южной Америки и являются эндемиками Чили. Культивируются как декоративные растения.

Ботаническое описание

Таксономия 
Род Левкокорина включает 49 видов:

Примечания

Литература 
 

Луковые